Shopgrifting, expressão derivada das palavras shop e Grifting, é uma prática pouco conhecida mas posto em prática por muita gente, principalmente em grandes metrópoles.

Consiste na compra de um determinado produto, no seu uso, e sua devolução contra o reembolso da totalidade do dinheiro pago, antes do final do período oferecido pelas lojas. O objectivo é utilizar uma peça de roupa nova ou outro artigo para um determinado evento, sem efectivamente o pagar.

Comprar, usar e devolver contra reembolso 
Trata-se de uma ideia tentadora: comprar um vestido na sexta-feira, usá-lo numa festa no sábado à noite, no domingo embrulhá-lo de novo cuidadosamente, e devolvê-lo na loja na segunda-feira com o motivo de que não ficámos satisfeitos com o produto, ou que a pessoa a quem o iríamos oferecer já tinha um!

Muita gente confessa que já o ter feito. O termo Shopgrifting descreve precisamente essa prática. Pode parecer uma prática ilegal, no entanto grande parte do comércio especializado permite que, durante um determinado período de tempo (7 ou 30 dias em geral) haja a possibilidade de devolver o artigo e ser reembolsado na totalidade, sem um motivo específico.

Desde superfícies como a Zara à C&A, passando por grandes marcas, são muitas as lojas que oferecem

Mas esta prática não se aplica apenas ao vestuário, mas assim como a outros produtos. Por exemplo, a compra de uma camcorder para registar um evento, e devolvê-lo no dia seguinte.

Prática 
Alguns cuidados a ter na prática do Shopgrifting:
 Desembrulhar cuidadosamente o artigo, depois da sua compra;
 Guardar o recibo, o saco e todo o conteúdo;
 Evitar abrir invólucros associados ao artigo, e que estejam selados (exemplo no equipamento electrónico);
 Manter o artigo em excelente estado;
 Entregar o produto no mesmo saco juntamente com o recibo.

O Shopgrifting não é uma prática ilegal. É sim uma forma do consumidor usar os meios legais que tem ao seu alcance, com o objectivo de evitar gastos num produto que usaria uma única vez.

Ver também 
 Roupa
 Moda

Vestuário
Palavras, frases e expressões em inglês